Monaster Opieki Matki Bożej w Bussy-en-Othe – żeński prawosławny klasztor w Bussy-en-Othe
 Monaster Opieki Matki Bożej w Charkowie – prawosławny męski klasztor w Charkowie, w jurysdykcji eparchii charkowskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
 Monaster Opieki Matki Bożej w Chot´kowie– prawosławny klasztor żeński w Chot´kowie
 Monaster Opieki Matki Bożej w Kijowie – prawosławny żeński klasztor w Kijowie, w jurysdykcji eparchii kijowskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
 Monaster Opieki Matki Bożej w Lake George – żeński prawosławny klasztor w Lake George, w jurysdykcji diecezji Zachodu Kościoła Prawosławnego w Ameryce
 Monaster Opieki Matki Bożej w Moskwie – stauropigialny prawosławny klasztor w Moskwie, założony w 1635 jako męski. Zlikwidowany po rewolucji październikowej, został
 Monaster Opieki Matki Bożej w Samokowie – prawosławny żeński monaster w Samokowie, w jurysdykcji metropolii sofijskiej Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Opieki Matki Bożej na Świętej Górze Jawor – drewniana cerkiew, greckokatolickie sanktuarium
 Monaster Opieki Matki Bożej w Suzdalu – żeński klasztor prawosławny w Suzdalu, w eparchii włodzimierskiej
 Monaster Opieki Matki Bożej w Tołoczynie – bazyliański, a następnie prawosławny klasztor w Tołoczynie (rejon tołoczyński obwodu witebskiego Białorusi)
 Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach – żeński klasztor prawosławny w Turkowicach, w diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Monaster Opieki Matki Bożej w Uralsku – prawosławny żeński klasztor w Uralsku, w eparchii uralskiej Metropolitalnego Okręgu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Republice Kazachstanu
 Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie – jeden z sześciu żeńskich klasztorów w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Monaster Opieki Matki Bożej w Wysowej-Zdroju – prawosławny klasztor męski w Wysowej-Zdroju, w diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowiczach – prawosławny, stauropigialny, męski klasztor w Żyrowiczach